Marinza, albániai település Elbasan megyében
Marinza, albániai település Fier megyében